Bertel Thorvaldsen (1770-1844) – scultore danese
 Randi Thorvaldsen (1925-2011) – pattinatrice norvegese
 Museo Thorvaldsen – museo di Copenaghen
 6257 Thorvaldsen – asteroide della fascia principale
 Thorvaldsen – film documentario del 1949 diretto da Carl Theodor Dreyer e dedicato all'omonimo scultore